Гран-при Сан-Марино 1991 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия, недалеко от Сан-Марино. Соревнования состоялись 28 апреля 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Герхард Бергер 1:26,531
 Мика Хаккинен завоевал свои первыe очки в карьере. Он финишировал на пятом месте после схода Эрик ван де Поэле на последнем круге.
 Единственный подиум в карьере Юрки Ярвилехто.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино